

Geografia

Austria 
 Weiden am See – comune nel distretto di Neusiedl am See (Burgenland)
 Weiden an der March – comune nel distretto di Gänserndorf (Bassa Austria)
 Weiden bei Rechnitz – comune nel distretto di Oberwart (Burgenland)

Germania 
 Weiden – comune nel circondario di Birkenfeld (Renania-Palatinato)
 Weiden – ex comune ora frazione di Bad Sooden-Allendorf, città nel distretto di Kassel (Assia)
 Weiden – frazione di Buttelstedt, città nel circondario del Weimarer Land (Turingia)
 Weiden – quartiere di Colonia, città nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Weiden – frazione di Kürten, comune nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Weiden – ex comune ora frazione di Weismain, città nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)
 Weiden in der Oberpfalz – città nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)

Italia 
 Weiden im Friaul – antico nome tedesco di Udine, città nella provincia di Udine (Friuli-Venezia Giulia)

Repubblica Ceca 
 Weiden – antico nome tedesco di Pastviny, comune nel distretto di Ústí nad Orlicí (Pardubice)
 Weiden – antico nome tedesco di Vrbka, comune nel distretto di Kroměříž (Zlín)

Altro 
 Spielvereinigung Weiden – società calcistica tedesca con sede a Weiden in der Oberpfalz